Banitza steht für:
 Baniza, ein Blätterteig-Gebäck aus Bulgarien
 eine deutsche Bezeichnung für die Gemeinde Bănița in Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Bănică
 Banita
 Banniza